Palazzo Gio Battista Grimaldi, in vico San Luca a Genova
Palazzo Gio Battista Grimaldi, in piazza San Luca a Genova